Lovefool – singolo dei The Cardigans del 1996
 Lovefool – singolo dei Twocolors del 2020